Jerzy Miller (1921–1985) – polski artysta plastyk, grafik i powstaniec warszawski
 Jerzy Miller (1923–2007) – polski poeta
 Jerzy Miller (1932–2007) – działacz społeczny i polityczny
 Jerzy Miller (ur. 1952) – minister spraw wewnętrznych i administracji, prezes NFZ, wiceprezydent Warszawy, wojewoda małopolski